Открыты Геннадием Владимировичем Борисовым:

 C/2013 N4 (Борисова)
 C/2014 Q3 (Борисова)
 2I/Борисова

Кометы